Дэ́ниел Ке́лли (; 31 октября 1977, Мельбурн) — австралийский дзюдоист и боец смешанного стиля. Выступал за сборную Австралии по дзюдо в конце 1990-х — начале 2010-х годов, преимущественно в полусредней, средней и полутяжёлой весовых категориях. Участник четырёх летних Олимпийских игр, победитель многих турниров национального и международного значения. В ММА активно выступает начиная с 2012 года, наиболее известен по участию в турнирах бойцовской организации UFC.

Биография 
Родился 31 октября 1977 года в Мельбурне. Активно заниматься дзюдо начал в возрасте семи лет, тогда как в тринадцать уже дебютировал на соревнованиях национального уровня.

Любительская карьера 
В 1994 году Келли дебютировал в зачёте взрослого чемпионата Австралии и выиграл в полулёгкой весовой категории бронзовую медаль. К 1997 году поднялся до полусреднего веса, в этом сезоне впервые стал чемпионом своей страны по дзюдо — всего за карьеру выигрывал австралийское национальное первенство в общей сложности девять раз. Неоднократно становился чемпионом Океании, побеждал и попадал в число призёров на различных этапах Кубка мира. Келли является единственным австралийским дзюдоистом, кому удалось выступить на четырёх Олимпиадах. Тем не менее, он ни разу не сумел попасть на Олимпийских играх в число призёров — наибольшего успеха добился на домашних Играх 2000 года в Сиднее, где победил троих соперников и двум проиграл.

Профессиональная карьера 
Первый профессиональный бой в ММА Дэн Келли провёл ещё в 2006 году, выбросив своего соперника за пределы ринга и победив техническим нокаутом, однако тогда он не стал продолжать карьеру в смешанных единоборствах и решил сконцентрироваться на дзюдо.

В конце 2012 года, выйдя из состава австралийской национальной сборной, он всё же вернулся к карьере бойца и в течение полутора лет провёл в Австралии ещё шесть победных поединков, в основном с малоизвестными бойцами в местном промоушене Australian Fighting Championship. Организаторы планировали устроить титульный бой с его участием, однако он в итоге так и не состоялся по причине участия бойца в популярном реалити-шоу The Ultimate Fighter.

На момент 2014 года Келли имел в послужном списке семь побед без единого поражения, благодаря чему привлёк к себе внимание крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship. Выступал преимущественно на австралийских турнирах UFC, в частности дебютировал на UFC Fight Night 55 в Сиднее, где с помощью обратного узла локтя заставил сдаться Люка Закрича. В 2015 году единогласным решением судей одержал победу над Патриком Уолшом на UFC Fight Night 60 и над Стивом Монтгомери на UFC 193, но техническим нокаутом проиграл Сэму Алви на UFC Fight Night 65. В марте 2016 года выступил на UFC Fight Night 85, где победил техническим нокаутом бразильца Антониу Карлуса Жуниора.

Женат на венгерской дзюдоистке Марии Пекли, участнице пяти Олимпийских игр.

Статистика в ММА 

|-
|Поражение
|align=center|13-4
|Том Бриз
|TKO (удары руками)
|UFC Fight Night: Thompson vs. Till
|
|align=center|1
|align=center|3:33
|Ливерпуль, Англия
|
|-
|Поражение
|align=center|13-3
|Элиас Теодору
|Решение судей
|UFC Fight Night: Werdum vs. Tybura
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сидней, Австралия
|
|-
|Поражение
|align=center|13-2
|Дерек Брансон
|KO (удары руками)
|UFC Fight Night: Lewis vs. Hunt
|
|align=center|1
|align=center|1:16
|Окленд, Новая Зеландия
|
|-
|Победа
|align=center|13-1
|Рашад Эванс
|Раздельное решение
|UFC 209
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|12-1
|Крис Камоцци
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Whittaker vs. Brunson
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Мельбурн, Австралия
|
|-
|Победа
|align=center|11-1
|Антониу Карлус Жуниор
|TKO (удары руками)
|UFC Fight Night: Hunt vs. Mir
|
|align=center|3
|align=center|1:36
|Брисбен, Австралия
|
|-
|Победа
|align=center|10-1
|Стив Монтгомери
|Единогласное решение
|UFC 193
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Мельбурн, Австралия
|
|-
|Поражение
|align=center|9-1
|Сэм Алви
|TKO (удары руками)
|UFC Fight Night: Miocic vs. Hunt
|
|align=center|1
|align=center|0:49
|Аделаида, Австралия
|
|-
|Победа
|align=center|9-0
|Патрик Уолш
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Henderson vs. Thatch
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Брумфилд, США
|
|-
|Победа
|align=center|8-0
|Люк Закрич
|Обратный узел локтя
|UFC Fight Night: Rockhold vs. Bisping
|
|align=center|1
|align=center|4:27
|Сидней, Австралия
|
|-
|Победа
|align=center|7-0
|Бен Келлехер
|Удушение сзади
|Australian Fighting Championship 9
|
|align=center|2
|align=center|3:41
|Олбери, Австралия
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
|Бор Братовц
|KO (удар рукой)
|Australian Fighting Championship 6
|
|align=center|2
|align=center|1:42
|Мельбурн, Австралия
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
|Дэниел Уэй
|Рычаг локтя
|Shamrock Events: NOM 7
|
|align=center|1
|align=center|
|Мельбурн, Австралия
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
|Крис Бёрч
|Удушение сзади
|Australian Fighting Championship 5
|
|align=center|1
|align=center|3:36
|Мельбурн, Австралия
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
|Ким Робинсон
|Удушение сзади
|MMA Down Under 3
|
|align=center|1
|align=center|1:17
|Аделаида, Австралия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
|Фабио Галеб
|Единогласное решение
|Australian Fighting Championship 4
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Мельбурн, Австралия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|Росс Доллоу
|TKO (выбросил с ринга)
|Dojo KO — Second Elimination
|
|align=center|2
|align=center|N/A
|Мельбурн, Австралия
|

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Дзюдоисты Австралии
Бойцы смешанных единоборств Австралии
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2012 года